Polska Liga Koszykówki 1959/1960 – 26. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej w męskiej koszykówce w Polsce. Obrońcą tytułu mistrza Polski była Polonia Warszawa, która zwyciężyła w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki w sezonie 1958/1959. W rozgrywkach wystąpiło w sumie 12 zespołów.

Tabela 

Do ligi awansowały: Warta Poznań i Społem Łódź.

Czołówka strzelców 
 Janusz Wichowski (Polonia Warszawa) - 563
 Zbigniew Stawinoga (Gwardia Wrocław) - 509
 Ryszard Olszewski (AZS Toruń) - 498
 Zygmunt Wysocki (Wybrzeże Gdańsk) - 487
 Andrzej Nartowski (AZS Warszawa) - 486
 Władysław Pawlak (Legia Warszawa) - 478
 Jerzy Młynarczyk (Lech Poznań) - 420
 Jerzy Piskun (Polonia Warszawa) - 383
 Włodzimierz Pudelewicz (Lech Poznań) - 377
 Andrzej Pstrokoński (Legia Warszawa) - 354

Linki zewnętrzne 
 Polska Liga Koszykówki 1959/1960

Polska Liga Koszykówki
1959 w koszykówce
1960 w koszykówce
1959 w polskim sporcie
1960 w polskim sporcie